gromada Zduny (powiat krotoszyński)
 gromada Zduny (powiat łowicki)